nędza – brak środków, wielkie ubóstwo

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Nędza – osada w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Gorzów Śląski
 Nędza – wieś w woj. śląskim,w pow. raciborskim, w gminie Nędza
 Nędza – część wsi Połomia w woj. śląskim, w pow. wodzisławskim, w gminie Mszana
 Nędza – część wsi Zaborze w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Chybie

Inne 
 Nędza – gmina w powiecie raciborskim
 Nędza – stacja kolejowa
 Nędza – struga, prawy dopływ strugi Żabnica

Zobacz też 
 Nędza Wieś – przystanek kolejowy
 Nędza Wąskotorowa – nieczynna wąskotorowa stacja kolejowa
 bieda